

Sigle 
JIM peut désigner :
 Jazz in Marciac, un festival de jazz qui a lieu à Marciac, en France ;
 JIM (où JIM signifie Jong, Interactief en Meer [Jeune, Interactif et Plus]), une chaîne de télévision généraliste privée belge néerlandophone axée sur la musique pour les jeunes ;
 JIM Mobile, un opérateur de réseau mobile virtuel en Belgique ;
 Juan Ignacio Martínez, un entraîneur espagnol de football ;
 JIM, le Journal international de médecine, une revue médicale ;
 JIM, une revue littéraire éditée par Bleu autour.

Nom commun 
jim peut désigner :
 jīm, une lettre de l'alphabet arabe.

Nom propre

Prénom 
Jim est un prénom germanique masculin et un des surnoms pour James.

Pseudonyme 

 Jim, un auteur et scénariste de bandes dessinées français.

Patronyme 

 Ibrahima Diawadoh N'Jim, un militant politique français ;
 Songezo Jim (1990-), un coureur cycliste sud-africain.

Autres 
Jim peut désigner :
 Jim, un film de 1914 de Tom Ricketts ;
 Jim, un héros de bande dessinée chez Fantagraphics Books ;

Voir aussi 
 Jim le harponneur, un film américain de 1926
 Jims, une chaîne de clubs de fitness belge
 

Prénom masculin
Prénom germanique